Турнир Кубок Таллина () — ежегодное международное соревнование по фигурному катанию, проводимое эстонской федерацией фигурного катания с 2011 года.

Изначально фигуристы соревновались в мужском и женском одиночном катании (в 2012 году соревнования у женщин не проводились). Соревнования проходят среди взрослых пар, юниоров и новичков. Позже были добавлены танцы на льду (2014 год) и парное катание (2015).

С 2015 по 2018 год турнир входил в серию Челленджер (CS).

Медалисты

Мужчины

Женщины

Парное катание

Танцы на льду

Примечания 

Кубок Таллина
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 2011 года